Il doppio maschile del Lipton International Players Championships 1986 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Paul Annacone e Christo van Rensburg erano i detentori del titolo, ma hanno perso nel 1º turno contro Brad Gilbert e Vince Van Patten.

Gilbert e Van Patten hanno battuto in finale Stefan Edberg e Anders Järryd che si sono ritirati.

Teste di serie 

  Ken Flach /  Robert Seguso (secondo turno)
  Stefan Edberg /  Anders Järryd (finale)
  Paul Annacone /  Christo van Rensburg (primo turno)
  Heinz Günthardt /  Balázs Taróczy (secondo turno)

 Scott Davis /  David Pate (quarti di finale) 
 Joakim Nyström /  Mats Wilander (quarti di finale) 
 John Fitzgerald /  Tomáš Šmíd (terzo turno) 
 Peter Fleming /  Guy Forget (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Lipton International Players Championships 1986